Capolicchio ist der Familienname folgender Personen:
 Lino Capolicchio (1943–2022), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Lydia Capolicchio (* 1964), schwedische Moderatorin